Иштван Олах (; 16 декабря 1926, Надудвар, Венгрия — 15 декабря 1985, Будапешт, Венгрия) — венгерский государственный деятель, министр обороны Венгерской Народной Республики (1984—1985), генерал армии.

Биография 

В 1945 г. прервал получение педагогического образования, став добровольцем в новой венгерской армии. В том же году вступил в ряды Венгерской коммунистической партии. Зимой 1945 г. ушел из армии в звании капрала, в 1947 г. окончил кальвинистский колледж, получив степень преподавателя. После чего стал секретарем Венгерского Демократического союза молодежи и партийным работником.

В 1947 г. снова пришел в армию добровольцем. В 1949 г. окончил Военную академию им. Кошута, в 1952 г. — курсы высших офицеров при Военной академии, в 1964 г. — курсы повышения квалификации в советской Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

 1954—1957 гг. — на различных командных должностях, затем — командовал Вторым военным училищем, академическим учреждением,
 1966—1973 гг. — начальник учебного управления Венгерской народной армии,
 1973—1984 гг. — заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Венгерской народной армии,
 1984—1985 гг. — министр обороны Венгерской Народной Республики.

С 1975 г. — член ЦК ВСРП.

Конспирологическая теория об устранении четырёх министров 

Смерть 58-летнего Олаха наряду с кончиной ещё трёх глав оборонных ведомств стран-участниц Варшавского договора: СССР — Д. Ф. Устинова (20 декабря 1984 года в возрасте 76 лет), ЧССР — Мартина Дзура (15 января 1985 года в возрасте 65 лет) и ГДР — Хайнца Гофмана (2 декабря 1985 года в возрасте 75 лет) порождали предположения СМИ о специально проведённой акции западных спецслужб по устранению сторонников силового решения «польской проблемы». При этом телеканал ТВ Центр в 2014 году для придания достоверности этой конспирологической теории допустил подтасовку фактов и назвал месяцем смерти всех четырёх министров от «тех же симптомов» — декабрь 1984 года.

Источники 

 Ács Tibor et al.: Honvédelmi miniszterek. 1848–1994. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 148. p.
 Jump up ↑ Bölöny József: Magyarország kormányai. 1848–1992. 4. bőv. és jav. kiad., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 360. p.
 Jump up ↑ Ács T. et al.: i.m.148–149. p.

Примечания 

Министры обороны Венгрии
Коммунисты Венгрии